Bolosoma är ett släkte av svampdjur. Bolosoma ingår i familjen Euplectellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Bolosoma